Engel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Jay Engel
 Michael S. Engel